Le Stade Manoel Leonardo Nogueira (en ), également connu sous le nom de Nogueirão, est un stade de football brésilien situé dans la ville de Mossoró, dans l'État du Rio Grande do Norte.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1967, sert d'enceinte à domicile aux équipes de football de l'Associação Cultural e Desportiva Potiguar et de l'Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas.

Histoire 

Le stade est construit en 1967 pour remplacer l'ancien terrain de jeu de la rua Benjamim Constant, dans le quartier de Doze Anos.

Il est inauguré le  lors d'une défaite 2-0 des locaux d'une sélection composée de joueurs de la ville contre le Ceará SC (le premier but au stade étant inscrit par Mozar, joueur du Ceará).

Le record d'affluence au stade est de  spectateurs, lors d'une défaite 3-2 de l'ACEC Baraúnas contre Flamengo le .

À l'origine, le Nogueirão disposait de  spectateurs. Une première rénovation a lieu dans les années 1990, qui ramène la capacité à , puis à  en 2004.

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1967
Stade de football au Rio Grande do Norte
Stade portant le nom d'une personnalité